Altavilla – famiglia nobile di origine normanna
 Abelardo d'Altavilla – principe normanno
 Alfonso d'Altavilla – cavaliere normanno
 Boemondo d'Altavilla – comandante della Prima Crociata
 Costanza d'Altavilla – regina consorte e reggente di Sicilia
 Costanza d'Altavilla – regina consorte del Re d’Italia Corrado di Lorena
 Drogone d'Altavilla – condottiero normanno
 Emma d'Altavilla – principessa siciliana di origine normanna
 Enrico d'Altavilla – nobile siculo-normanno
 Ermanno d'Altavilla – cavaliere normanno
 Felicia d'Altavilla – principessa normanna
 Flandina d'Altavilla – nobildonna normanna
 Giordano d'Altavilla – condottiero normanno
 Giuditta d'Altavilla – principessa normanna e contessa di Conversano
 Goffredo d'Altavilla – cavaliere normanno
 Goffredo I d'Altavilla Conte di Ragusa – politico e cavaliere normanno
 Guglielmo d'Altavilla – condottiero e cavaliere medievale normanno
 Guglielmo II d'Altavilla – Re di Sicilia
 Guglielmo III d'Altavilla – Re di Sicilia
 Guido d'Altavilla – cavaliere normanno
 Malgerio d'Altavilla – cavaliere normanno, conte di Capitanata
 Malgerio d'Altavilla – cavaliere normanno, conte di Troina
 Manfredi d'Altavilla – sovrano svevo del regno di Sicilia
 Matilde d'Altavilla – principessa siciliana, contessa di Alife
 Matilde d'Altavilla – nobildonna normanna, contessa di Tolosa
 Matilde d'Altavilla (1059-1112) – contessa consorte di Barcellona, Girona, Osona e Carcassonne
 Muriella d'Altavilla – principessa normanna
 Roberto d'Altavilla – condottiero normanno
 Rodolfo d'Altavilla – feudatario normanno
 Ruggero I d'Altavilla – conquistatore normanno e il primo Conte di Sicilia
 Ruggero II d'Altavilla – nobile normanno e conte di Sicilia
 Serlone I d'Altavilla – signore normanno
 Serlone II d'Altavilla – cavaliere medievale normanno
 Sibilla d'Altavilla – duchessa consorte di Normandia
 Simone d'Altavilla – politico normanno
 Tancredi d'Altavilla (980-1041) – capostipite della dinastia
 Tancredi d'Altavilla (1072-1112) – crociato e Principe di Galilea
 Tancredi d'Altavilla (1120-1138) – principe di Taranto
 Umfredo d'Altavilla – condottiero e cavaliere medievale normanno

Pagine correlate
Altavilla